Luca kan syfta på:
 Luca (film) – animerad film från 2021 i regi av Enrico Casarosa

Geografi
 Mal Lucë – berg, Albanien 
 Lucca – stad och kommun, Toscana, Italien 
 Luqa (kommunhuvudort) – Malta, 
 Gheorghe Doja (ort i Rumänien, Mureș) – ort i Rumänien, 
 Luka (ort i Serbien) – ort i Serbien,